Entitats:
 Partit Socialista Italià, partit polític italià actiu entre 1882 i 1994 
 Nou PSI, partit polític italià que es reclama successor de l'antic PSI fundat el 2001 
 Partit Socialista de les Illes, partit polític fundat el 1976 a les Balears 
 Partit Socialdemòcrata Independent, federació de partits de caràcter social-demòcrata creada el 1976 a Espanya
 PSI-PSDI Unificats partit polític nascut el 1966 de la unificació del Partit Socialista Italià (PSI) i del Partit Socialista Democràtic Italià (PSDI).
 Grec: Psi: vint-i-tresena lletra grega
 Unitats de mesura: PSI (unitat)
 Missatgeria instantània: PSI (client de missatgeria instantània)